Jules-Martial Regnault, dit Jules de Prémaray (1819-1868), auteur dramatique et critique théâtral français
 Jules Augustin Frédéric Regnault (1834-1894), économiste français
 Jules Regnault (1797-1863), professeur et économiste.